Internationella arbete- och amatöridrottsförbundet (), förk. CSIT är internationell förbund för arbete- och amatörsport. Medlem av Internationella olympiska kommittén, Globala förbundet av internationella idrottsförbunderna) och International Council of Sport Science and Physical Education.

CSIT grundades 1913 i Gent, Belgien, för att verka för arbetarklassens och deras familjers rättigheter i sport.

Externa länkar 

 Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur